Atarashii Gakko!, известные в Японии как Atarashii Gakkou no Leaders (японский: 新しい学校のリーダーズ; букв.: New School Leaders) — японская гёрл-группа, образованная в 2015 году.

О группе 
Группа является частью объединения ASOBISYSTEM. Atarashii Gakko! дебютировали в Японии в 2017 году, выпустив на лейбле Victor Entertainment сингл «Dokubana». Их дебют на мировой сцене состоялся в январе 2021: на лейбле 88rising вышел сингл «NAINAINAI».

Музыка группы содержит элементы панк-рока, хип-хопа и джаза. Помимо пения, участники группы на сцене исполняют танцевальные элементы, которые поставили самостоятельно. Все артистки владеют техникой акробатического танца «куми-тайсо». В клипе «NAINAINAI» участницы группы демонстрируют акробатические навыки, появляясь в кадре в школьной униформе.

Участники

Дискография

Синглы

Альбомы

Видеоклипы

Фильмография

Аниме 
 SNS Police (2018)

Телевидение

В интернете

Примечания

Ссылки 
 Official English website
 Official Japanese website
 Atarashii Gakko! on Twitter
 Atarashii Gakko! on Instagram
 Atarashii Gakko! on Facebook
 Atarashii Gakko! on TikTok
 Atarashii Gakko! on YouTube

Гёрл-группы Японии
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2015 году